Kévin Diaz (1983), voetballer die speelde voor onder andere Fortuna Sittard, RBC Roosendaal en FC Emmen
 Kévin Diaz (1988), voetballer die speelde voor Franse clubs AS Monaco, FC Metz en OGC Nice